Distretto di Praha-východ – distretto della Repubblica Ceca
 Distretto di Praha-západ – distretto della Repubblica Ceca